Окса́на Вячесла́вовна Кала́шникова (родилась 5 сентября 1990 года в Тбилиси, СССР) — грузинская профессиональная теннисистка; победительница пяти турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2007); победительница одиночного турнира Orange Bowl (2005, среди 16-летних).

Общая информация 
Оксана в теннисе с семи лет. Любимые покрытия — трава и хард, лучший удар — кросс.

Ныне грузинская теннисистка тренируется в одном из швейцарских клубов.

Спортивная карьера 

В начале февраля 2018 года на Открытом чемпионате Тайваня по теннису Оксана в паре с Нао Хибино дошли до финального матча, в котором уступили китайскому дуэту Ван Яфань и Дуань Инъин.

В апреле 2019 года Калашникова вместе с россиянкой Анной Блинковой принимали участие в Porsche Tennis Grand Prix, где дошли до полуфинала, но проиграли паре теннисисток Люция Шафаржова из Чехии и Анастасии Павлюченковой из России в двух сетах со счётом 6-4, 7-5.

В апреле 2019 года Оксана Калашникова вместе с испанкой Хеорхиной Гарсия Перес принимали участие в парном разряде на турнире Гран-при Лаллы Мерьем, где дошли до финала, но проиграли испанской паре Сара Соррибес Тормо / Мария Хосе Мартинес Санчес со счётом 5-7 1-6.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (10)

Победы (5) 

* призовой фонд до 2017 года

** количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (9)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (42)

Победы (27)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью ТПУ (2010)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1990 году
Родившиеся 5 сентября
Родившиеся в Тбилиси
Теннисисты Грузии